Roxane (prénom)
 
 Roxane est la première épouse d'Alexandre le Grand.
 Roxane est un film français de Mélanie Auffret, sorti en 2019.